Dies ist eine unvollständige Liste von Eisstadien in der Schweiz sortiert nach Zuschauerkapazität.

Liste

Galerie

Weblinks 

 Eishockey Arenen Schweiz bei stadionwelt.de

!
Eis Schweiz